Zubrowka steht für
 Zubrówka, Berg in den polnischen Pogórze Spiskie
 Żubrówka, polnischer Wodka